Pierre Lévêque peut désigner :

 Pierre Lévêque (1746-1814), scientifique français ;
 Pierre Lévêque (1740-?), homme politique français, député à l'Assemblée constituante de 1789 ;
 Pierre Lévêque (1757-1805), homme politique français ;
 Pierre Lévêque (1921-2004), helléniste et historien français ;
 Pierre Lévêque (1927-2017), historien français.